CWI ist die Abkürzung für:

 Centrum Wiskunde & Informatica, nationales Forschungsinstitut in den Niederlanden
 Committee for a Workers’ International, internationale trotzkistische Vereinigung

CWI